Viart est un patronyme porté notamment par :

 Amédée de Viart (1809-1868), homme politique français ;
 Dominique Viart, essayiste, critique, professeur de littérature française ;
 Hugo Viart (né en 1979), nageur français.

Patronyme français